Rechbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Rechbach, anderer (früherer?) Name für den Brunnfloßgraben, linker Zufluss der Elsava gegenüber der Hesselsmühle von Markt Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Rechbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Rechbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer nach Ulrichsberg, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rechbach (Waldstetter Bach), linker Zufluss des Waldstetter Bachs (zur Rems) in Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Rechbach (Kupferzell), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Rechbach oder Rehbach ist der Name folgender Familien:
 Freiherren von Rechbach, ein Adelsgeschlecht des Kärntner Gailtales, das früher zu Möderndorf, dann zu Mondorf sesshaft war.

Siehe auch:
 Rechenbach